Бірон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Бірон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Бірон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї

Бірони 
Бірони — німецький шляхетський рід.
 Бірон Ернст Йоган — регент Російської імперії.
 Мартін Бірон (; 15 серпня 1977, м. Лак-Сент-Чарлз, Канада) — канадський хокеїст, воротар.